O CA Huracán é um clube argentino de futebol, fundado em 3 de janeiro de  1923 , na cidade de Tres Arroyos, na província de Buenos Aires.

O Club Atlético Huracán de Tres Arroyos disputa o Torneo Federal C

Seu estádio é o Roberto Lorenzo Bottino, com capacidade para 10.000 pessoas

A tradução de Huracán para o português é "Furacão"

Titulos

Ligações externas
https://es-la.facebook.com/huracandetresarroyos/ 
https://www.ogol.com.br/equipa.php?id=43540
https://huracantsas.com.ar//

Clubes de futebol da Argentina
Clubes de futebol fundados em 1923